Перипл Понта Евксинського ( — «Об'їзд Чорного моря») — назва кількох давньогрецьких географічних творів (Периплів), присвячених опису узбережжя Чорного моря.

Збереглися:
 «Перипл Понта Евксинського» Флавія Арріана — написаний у 130-х роках.
 «Перипл Понта Евксинського» невідомого автора — написаний приблизно в V столітті.